Boyd es el nombre de varios condados de Estados Unidos:
Condado de Boyd (Kentucky)
Condado de Boyd (Nebraska)